Významných osob se jménem David Richardson existuje více:

 Politici

 David Richardson (floridský politik) (* 1957)
 David P. Richardson (pensylvánský politik) (1948–1995)
 David P. Richardson (newyorský politik) (1833–1904)
 David C. Richardson (virginský politik) (1845–1928)

 Sportovci

 David Richardson (americký fotbalista) (* 1981)
 David Richardson (bobař) (* 1948)
 David Richardson (krasobruslař) (* 1987)
 Dave Richardson (jihoafrický hráč kriketu) (* 1959)
 Dave Richardson (novozélandský hráč kriketu) (* 1958)
 Dave Richardson (fotbalista) (* 1932)
 Dave Richardson (hokejista) (* 1940)
 Dave Richardson (šipkař) (* 1979)

 Umělci

 David Richardson (zvukový inženýr)
 David Richardson (herec) (* 1987)
 David Richardson (scenárista) (1955–2021)
 David M. Richardson, filmový editor a producent

 Ostatní

 David H. S. Richardson, kanadský profesor
 David Richardson (fyzik) (* 1964)
 David Richardson (biochemik) (* 1964)
 David Richardson (kněz) (* 1946)
 David Richardson (americký žurnalista) (1916–2005)
 David Richardson (australský žurnalista)
 David Lester Richardson (1801–1865), profesor angličtiny
 David Mark Richardson (* 1958), jihoafrický ekolog
 David C. Richardson (admirál) (1914–2015)
 David Thomas Richardson († 1808), úředník a badatel